Torenberg (heuvel) - een heuvel in de gemeente Apeldoorn
Torenberg (school) - een school in Zaamslag, Terneuzen
Torenberg (Zaamslag) - een verdwenen kasteel in Zaamslag, Terneuzen